Stormbringer (de l'anglais : « qui apporte la tempête », ou « porteur/porteuse de tempêtes ») peut se référer à :

 Stormbringer, l'épée magique du Cycle d'Elric (dont le huitième tome s'appelle aussi Stormbringer), de l'écrivain d'heroic fantasy Michael Moorcock,
 Stormbringer, un jeu de rôle basé sur l'œuvre de Moorcock,
 Stormbringer, un album du groupe Deep Purple,
 Stormbringer, la 1 chanson de cet album.